Příjmení Flídr nosí více významných osobností:

 Aleš Flídr (* 1973) – český historik, historik umění a archeolog
 Jan Flídr (* 1951) – český a československý politik
 Zdeněk Flídr (* 1940) – český scenárista, režisér a producent audiovizuálních děl